Влади́мир Миха́йлович Ба́нных (род. 11 мая 1952 года, Львов, Украинская ССР) — советский и российский художник-постановщик, актёр.

Биография 
В. М. Банных родился 11 мая 1952 года.

В 1975 году окончил Саратовское художественное училище, а в 1982 году — художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИКа).

По окончании ВГИКа был принят художником-постановщиком в штат киностудии «Ленфильм». В 1983 году дебютировал в кинематографе — по его эскизам был снят короткометражный художественный фильм Объездчик режиссёра Александра Бибарцева. В основном сотрудничал с такими режиссёрами, как Вячеслав Сорокин, Виктор Аристов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин.

Член Санкт-Петербургского Союза художников.

Фильмография 
  — Объездчик  (короткометражный) (новелла в киноальманахе «Особый случай») (Режиссёр-постановщик: Александр Бибарцев)
  — Жил-был доктор…  (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)
  — Порох  (Режиссёр-постановщик: Виктор Аристов)
  — Плата за проезд  (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)
  — Трудно первые сто лет  (Режиссёр-постановщик: Виктор Аристов)
  — Хлеб — имя существительное  (ТВ) (совместно с Павелом Пархоменко) (Режиссёр-постановщик: Григорий Никулин)
  — Торможение в небесах  (Режиссёр-постановщик: Виктор Бутурлин)
  — Сатана  (Режиссёр-постановщик: Виктор Аристов)
  — Миф о Леониде  (Режиссёр-постановщик: Дмитрий Долинин)
  — Счастливый неудачник  (Режиссёр-постановщик: Валерий Быченков)
  — Колечко золотое, букет из алых роз  (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Дмитрий Долинин)
  — Светлана  (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Надежда Якушева)
  — Тоталитарный роман  (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)
  — Убойная сила. Фильм 1. Служебное соответствие  (Режиссёр-постановщик: Александр Рогожкин)
  — Убойная сила. Фильм 2. Рикошет  (Режиссёр-постановщик: Виктор Бутурлин)
  — Убойная сила. Фильм 3. Умирать подано  (Режиссёр-постановщик: Виктор Бутурлин)
  — Убойная сила 2  (телесериал) (совместно с Вадимом Гринбергом) (Режиссёры-постановщики: Александр Рогожкин, Виктор Бутурлин, Вячеслав Сорокин, Александр Бурцев, Евгений Аксёнов, Родион Нахапетов)
  — Убойная сила 3. Фильм 1. Предел прочности  (Режиссёр-постановщик: Сергей Снежкин)
  — Убойная сила 3. Фильм 2. Спидвей  (Режиссёр-постановщик: Вячеслав Сорокин)
  — Убойная сила 3. Фильм 3. Закон перспективы  (Режиссёр-постановщик: Евгений Аксёнов)
  — Время любить  (сериал) (совместно с Виктором Дроздовым, Михаил Гаврилов) (Режиссёр-постановщик: Виктор Бутурлин)
  — Всё золото мира  (сериал) (Режиссёр-постановщик: Андрей Щепочкин)
  — Лабиринты разума. Фильм 8. Исполнитель  (Режиссёр-постановщик: Евгений Аксёнов)
  — Семья  (сериал) (совместно с Андреем Пастушенко, Виктором Дроздовым) (Режиссёры-постановщики: Юрий Владовский, Иван Криворучко)
  — Ликвидация  (сериал) (совместно с Александром Кондратовым, Татьяной Лаптевой-Кондратовой, Людмилой Ромашко) (Режиссёр-постановщик: Сергей Урсуляк)
  — Летучий отряд. Фильм 1. Порт  (Режиссёр-постановщик: Юрий Оленников)
  — Летучий отряд. Фильм 2. В тихом омуте  (Режиссёр-постановщик: Юрий Оленников)

Роли в кино 
  — Всё золото мира — эпизод

Признание и награды 
 Лауреат премии Советских профсоюзов в области литературы и искусства (1989).
 Почётный кинематографист России.

Ссылки 
 
 

Персоналии:Ленфильм
Выпускники ВГИКа
Художники XX века
Художники XXI века
Художники России
Художники Санкт-Петербурга

Художники-соцреалисты СССР
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза художников СССР
Выпускники Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова